The Least We Can Do Is Wave To Each Other – drugi album studyjny brytyjskiego zespołu z nurtu rocka progresywnego Van der Graaf Generator wydany w roku 1970. W roku 2005 ukazała się poszerzona, zremasterowana wersja płyty zawierająca dwa dodatkowe utwory. Autorem wszystkich kompozycji jest Peter Hammill.

Lista utworów 
Album zawiera następujące utwory:

Wydanie oryginalne

Wydanie 2005

Twórcy 
Twórcami albumu są:
 Peter Hammill – gitara akustyczna, śpiew, fortepian
 Hugh Banton – instrumenty klawiszowe, śpiew
 Nic Potter – gitara elektryczna, gitara basowa
 Guy Evans – instrumenty perkusyjne
 David Jackson – saksofon altowy, saksofon tenorowy, flet, śpiew

Gościnnie 
 Gerry Salisbury – kornet (White Hammer)
 Mike Hurvitz – wiolonczela (Refugees)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy Van der Graaf Generator
Albumy muzyczne wydane w roku 1970
Albumy Charisma Records